Ptolemeu XIV Filòpator () fou rei associat d'Egipte del 47 aC al 44 aC. Formava part de la Dinastia ptolemaica.

Era el fill petit de Ptolemeu XII Auletes i havia estat exclòs de la successió, reservada als dos germans grans que com era habitual es van casar, Ptolemeu XIII Filopàtor i Cleòpatra VII. Derrocada Cleòpatra el 48 aC va tornar al poder al mateix any amb l'ajut romà. El 47 aC, mort Ptolemeu XIII, Juli Cèsar va declarar rei a Ptolemeu XIV Filòpator, que encara era un nen i el va casar amb Cleòpatra VII molt més gran que ell. L'any 45 aC Cleòpatra se'l va emportar en la seva visita a Roma i a l'any següent, ja mort Cèsar, el va fer matar, entre juliol i setembre del 44 aC.

Referències 

Faraons de la dinastia ptolemaica
Polítics de l'antiga Grècia